Тэзе (фр. Taizé) — многозначный термин.

 Тэзе — деревня во французском департаменте Сона и Луара, в Бургундии.
 Тэзе — христианская экуменическая община в деревне Тэзе.
  — муниципалитет во французском департаменте Дё-Севр.
  — муниципалитет во французском департаменте Рона.